Wayne Alexander é um ator norte-americano. Conhecido por suas participações na série de televisão Babylon 5.

Atores dos Estados Unidos